Список автомагистралей в Боснии и Герцеговине включает в себя только национальные автомагистрали Боснии и Герцеговины без учёта европейских маршрутов.

Обозначение 
Магистрали в Боснии и Герцеговине обозначаются буквой M (одинаковой в латинском и кириллическом алфавитах), что соответствует словосочетанию Magistralna cesta в хорватском и боснийском языках и словосочетанию магистрални пут / magistralni put в сербском языке. Далее идут дефис и номер.

Движение 
Магистрали в Боснии и Герцеговине являются абсолютно бесплатными. Некоторые из них ведут в сторону государственной границы Боснии и Герцеговины с Сербией, Хорватией или Черногорией. Для пересечения границы проходится традиционный паспортный и таможенный контроль.

Магистрали

См. также 
 Список региональных дорог Боснии и Герцеговины

Ссылки 

 JP Autoceste FBiH 
 JP Autoputovi Republike Srpske 
 JP Putevi Republike Srpske 

Транспорт в Боснии и Герцеговине
Списки дорог
Списки:Босния и Герцеговина